Parque Nacional Kruger
Dirceu Krüger
Paul Kruger
Ehren Kruger
Estádio Germano Krüger
Karoline Krüger
Diane Kruger
Frantz Kruger
Kruger 60
Else Krüger
Walter Krüger
Adalbert Krüger
Efeito Dunning-Kruger
Heli Kruger
Lon Kruger
Nivaldo Passos Kruger
Desambiguações de sobrenomes